Дентон () — университетский город в США, расположенный в штате Техас. Административный центр округа Дентон. Основан в 1857 году.

География 
Площадь, занимаемая городом примерно 161,5 квадратного километра. Город расположен на высоте 201 метр над уровнем моря.

Население 
На 2010 год население Дентона составляет 113 383 человека. Плотность населения составляет 711,8 человека на квадратный километр. 

Средний возраст жителей составляет 27 лет. 

Около 45 000 студентов учатся в университетах и колледжах города.

Ссылки 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Дентон (округ, Техас)
Университетские города США